Richard Woodville (1. hrabia Rivers)
 Richard Woodville (3. hrabia Rivers)